Libreto puede referirse a:

 Libreto, texto que acompañado de música compone una ópera, opereta o zarzuela.
 Guion teatral, balurdo o texto de una obra de teatro.
 Guion, texto en que se expone el contenido de una película (cine) o de un programa de radio o televisión.
 El cuaderno que acompaña a la edición de un álbum de música y que suele contener la portada, las letras y/o los créditos.